

Codici 
 MTK – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Makin Island (Kiribati)

Sport
 MTK Budapest, squadra di calcio ungherese